Морияма:

 Морияма — город в Японии, находящийся в префектуре Сига.
 Морияма — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.

Персоналии 
 Морияма, Дайдо (род. 1938) — японский фотограф.
 Морияма, Ёсиро (род. 1967) — японский футболист.
 Морияма, Маюми (1927—2021) — японский политик.
 Морияма, Ясуюки (род. 1969) — японский футболист.